Schweiz er en af de 14 nationer som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen. De har deltaget i samtlige moderne lege. Til trods for at Schweiz boykottede Sommer-OL 1956 i Melbourne, deltog de under hestesport-øvelserne som blev arrangeret i Stockholm samme år. 

Schweiz har været vært for OL to gange: Vinter-OL 1928 og Vinter-OL 1948 – begge i St. Moritz.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Schweiz OL-statistik  på Sports-reference.com

Schweiz ved sommer-OL
Schweiz ved vinter-OL
OL